Вайга́ч — топоним:
 Вайгач — остров на границе Баренцева и Карского морей;
 Вайгач — государственный природный заказник в Ненецком АО;
 Вайгач — атомный ледокол;
 Вайгач — ледокольный пароход.